Bauchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Bauchinger (1880–1962), oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Matthäus Bauchinger (1851–1934), katholischer Geistlicher und österreichischer Politiker (CSP)